Puede referirse a:
Batalla de los Dos Ríos (671), entre el Reino de Northumbria y los pictos
Batalla de Dos Ríos (1895), dentro de la Guerra de Independencia cubana